Jüdischer Friedhof Bernkastel steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Bernkastel)
 Neuer jüdischer Friedhof (Bernkastel)